Vrede (Hans Reicher)
Vrede, toestand van rust

naar de gesloten vrede:
Vrede van Münster (1648)
Vrede van Westfalen (1648)
Vrede van Utrecht (1713)
Vrede van Parijs (1856)
Vrede van Versailles (1919)

in samenstelling naar:
Vredesbeweging, de inzet van een grote groep mensen voor de vrede
Vredegerecht, een soort rechtbank in onbruik geraakt
Vredesoperatie, een diplomatieke missie om de vrede in een gebied of land te herstellen
Vredespaleis, de zetel van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag

naar de plaats:
Vrede (Noordwest), een zogenaamde hoofdplaats (main place) in de gemeente Moses Kotane in Zuid-Afrika
Vrede (Vrijstaat), een zogenaamde hoofdplaats (main place) in de gemeente Phumelela in Zuid-Afrika
Vrede (metrostation), toekomstige metrostation te Vrede, Brussel
Vrede (tramhalte), tramhalte te Vrede, Brussel
Vrede (wijk), wijk in Brussel

en naar
Vrede (tijdschrift), een blad van het Nederlandse christenanarchisme
Vrede vzw, een Vlaamse pacifistische organisatie en uitgever van Vrede - tijdschrift voor internationale politiek
Vrede (Ruth Jacott), een single uit 1993 van de Nederlandse zangeres Ruth Jacott
Vrede (volksverhaal), een Joods volksverhaal
Romana Vrede, een Nederlands actrice

Zie ook 
Peace (doorverwijspagina)